middel om te fixeren (kunst)
fixatiemiddel (parfum)